Будик (франц. Budic, бретонск. Budig) — имя нескольких бретонских правителей:

 Будик (король Корнуая) — король бретонского королевства Корнуай, правивший около 490-509 годов. 
 Будик (граф Корнуая) (умер между 945 и 952) — граф Корнуая.
 Будик (граф Нанта) (умер в 1037/1038) — граф Нанта с 1004/1005.
 Будик (епископ Нанта) (ум. 1050) — епископ Нанта в 1047—1049 годах.
 Будик (святой) — святой.